Las musarañas elefante, también llamadas musarañas saltarinas o sengis, son pequeños mamíferos insectívoros nativos de África, pertenecientes a la familia Macroscelididae, del orden Macroscelidea. Su nombre tradicional "musaraña elefante" proviene de un parecido percibido entre sus largas narices y la trompa de un elefante, y su similitud superficial con las musarañas (familia Soricidae) del orden Eulipotyphla. Sin embargo, el análisis filogenético ha revelado que las musarañas elefantes no se clasifican con las verdaderas musarañas, sino que están más relacionadas con los elefantes que con las musarañas. En 1997, el biólogo Jonathan Kingdon propuso que en su lugar se llamaran "sengis" (singular sengi), un término derivado de las lenguas bantúes de África, y en 1998 se clasificaron en el nuevo clado Afrotheria.

Están ampliamente distribuidos por el sur de África y, aunque no son comunes en ninguna parte, pueden encontrarse en casi cualquier tipo de hábitat, desde el Desierto de Namib hasta los afloramientos de rocas en Sudáfrica o los bosques espesos. Una especie, la musaraña elefante del norte de África, permanece en el país semiárido y montañoso del extremo noroeste de África. La musaraña elefante de Domalia pasó desapercibida desde 1968 hasta 2020, pero fue redescubierta por un grupo de científicos en Yibuti.

Características
La criatura es uno de los mamíferos pequeños más rápidos, habiéndose registrado velocidades de 28,8 km/h. Comparados con otros mamíferos insectívoros, sengis tienen cerebros relativamente grandes.

Las musarañas elefante son mamíferos pequeños, cuadrúpedos e insectívoros que se parecen a los roedores o a las zarigüeyas, con colas escamosas, hocicos largos y patas bastante largas para su tamaño, que utilizan para desplazarse de un lugar a otro como los conejos. Su tamaño varía de unos ao a 30 cm, de 50 a 500 g.El peso corporal de la nueva especie es de unos 700 g, lo que supone un 25-50% más que cualquier otro sengi gigante. El nuevo Rhynchocyon sólo se conoce en dos poblaciones que cubren unos 300 km2 de bosque montano. Tiene una densidad estimada de 50-80 individuos por km2 La musaraña elefante de orejas cortas tiene un tamaño medio de . Aunque el tamaño de la trompa varía entre las especies, todas son capaces de retorcerla en busca de alimento. Su esperanza de vida es de entre dos años y medio y cuatro años en estado salvaje. Tienen grandes dientes caninos, y también dientes molares de corona alta similares a los de los ungulados. Su fórmula dental es G

Aunque en su mayoría son diurnos y muy activas, son difíciles de atrapar y se ven muy poco; las musarañas elefante son cautelosas, están bien camufladas y son expertas en huir de las amenazas. Varias especies crean una serie de caminos despejados a través de la maleza y se pasan el día patrullando por ellos en busca de insectos. Si el animal es molestado, el sendero le proporciona una vía de escape sin obstáculos.

Las musarañas elefante no son animales muy sociables, pero muchas viven en parejas monógamas, que comparten y defienden su territorio, marcado con glándulas de olor. Las especies de Rhynchocyon también cavan pequeños agujeros cónicos en el suelo, al estilo bandicoot, pero otras pueden utilizar grietas naturales o hacer nidos de hojas.

Las musarañas elefante de orejas cortas habitan las estepas secas y los desiertos de piedra del suroeste de África. Incluso pueden encontrarse en el Desierto de Namib, una de las regiones más secas de la tierra. Las hembras ahuyentan a otras hembras, mientras que los machos intentan alejar a otros machos. Aunque viven en parejas, los miembros de la pareja no se preocupan mucho el uno del otro y su único propósito de asociarse con el sexo opuesto es la reproducción. Los comportamientos sociales no son muy comunes e incluso tienen nidos separados. Las una o dos crías están bien desarrolladas al nacer; son capaces de correr a las pocas horas.

Las hembras de las musarañas elefante tienen un ciclo menstrual similar al de las hembras humanas y la especie es uno de los pocos mamíferos no primates que lo hace.  Las musarañas elefante se utilizaron en la década de 1940 para estudiar el ciclo menstrual humano.  El periodo de apareamiento de la musaraña elefante dura varios días. Tras el apareamiento, la pareja vuelve a sus hábitos solitarios. Después de un período de gestación que varía de 45 a 60 días, la hembra tendrá camadas de una a tres crías varias veces al año. Las crías nacen relativamente bien desarrolladas, pero permanecen en el nido durante varios días antes de aventurarse al exterior.

Después de cinco días, la dieta láctea de las crías se complementa con insectos triturados, que se recogen y transportan en las bolsas de las mejillas de la hembra. Las crías comienzan entonces a explorar lentamente su entorno y a cazar insectos. Al cabo de unos 15 días, las crías inician la fase migratoria de su vida, lo que disminuye su dependencia de la madre. A continuación, las crías establecerán sus propias áreas de distribución (alrededor de ) y serán sexualmente activas en 41-46 días.

Las características térmicas de las musarañas elefante de tamaño corporal, hábitat y distribución similares son muy próximas en la mayoría de las clasificaciones.  Pueden mantener la homeotermia en diferentes temperaturas ambientales en las que la mayoría de las especies regulan su temperatura corporal a 35 °C y no se vuelven hipertérmicas, sino que equilibran la descarga de calor aumentando la EWL (pérdida de agua por evaporación).

Hábitos alimenticios
Las musarañas elefante comen principalmente insectos, arañas, ciempiés, milpiés y lombrices. Una musaraña elefante utiliza su nariz para encontrar la presa y usa su lengua para meter la comida pequeña en su boca, de forma muy parecida a un oso hormiguero. Comer presas grandes puede suponer un reto; una musaraña elefante que lucha con una lombriz de tierra debe primero clavar su presa en el suelo con una pata delantera. A continuación, girando la cabeza hacia un lado, mastica los trozos con los dientes de la mejilla, como un perro que mastica un hueso. Es un proceso descuidado, y muchos trozos pequeños de gusano caen al suelo; simplemente los levanta con la lengua. Algunas musarañas elefante también se alimentan de pequeñas cantidades de materia vegetal, especialmente hojas nuevas, semillas y pequeños frutos.

Evolución
Se conocen varias especies fósiles, todas de África. Se separaron del orden de apariencia similar Leptictida. En el período Paleógeno se produjo una considerable diversificación de los macroscélidos. Algunos, como el Myohyrax, eran tan parecidos a los hyrax que se incluyeron inicialmente en ese grupo, mientras que otros, como el Mylomygale, eran relativamente parecidos a los roedores. Todas estas formas inusuales se extinguieron en el Pleistoceno. Aunque los macroscélidos fueron clasificados en el pasado con muchos grupos, a menudo sobre la base de características superficiales, considerables evidencias morfológicas y moleculares los sitúan dentro de Afrotheria, en la base de Afroinsectivora. 

En cuanto a la cronología, se cree que la divergencia entre los macroscélidos y los afrosorícidos se produjo hace aproximadamente 57,5 millones de años (Ma), a finales del Paleoceno, mientras que la diversificación de los macroscélidos actuales comenzó aparentemente cuando el linaje Rhynchocyon se separó hace unos 33 Ma, a principios del Oligoceno.  Se considera que Elephantulus se separó de Macroscelidini más tarde en el Oligoceno, hace unos 28,5 Ma.

Filogenia
Cladograma de Afrotheria basado en evidencia molecular

Clasificación

Las 20 especies de musarañas elefante se clasifican en seis géneros, tres de los cuales son monotípicos:
 ORDEN MACROSCELIDEA 
Familia Macroscelididae
 Género Elephantulus
Musa elefante de hocico corto, E. brachyrhynchus
 Musaraña elefante del Cabo, E. edwardii
 Musa elefante de pies oscuros, E. fuscipes
 Musaraña elefante de pies oscuros, E. fuscus
 Musa elefante de Bushveld, E. intufi
 Musaraña elefante de las rocas del este, E. myurus
 Musa elefante de las rocas de Karoo, E. pilicaudus 
Musaraña elefante de roca occidental, E. rupestris
 Género Galegeeska
 Musaraña elefante somalí, G. revoilii 
Musaraña elefante rufo, G. rufescens
 Género Macroscelides
 Sengi de orejas redondas del Namib, M. flavicaudatus
 Sengi orejudo de Etendeka, M. micus
 Musaraña elefante de orejas redondas, M. proboscideus
 Género Petrodromus
 Musaraña elefante de cuatro dedos, P. tetradactylus
 Género Petrosaltator
 Musaraña elefante del norte de África, P. rozeti
 Género Rhynchocyon
 Musaraña elefante de rabadilla dorada, R. chrysopygus
 Musaraña elefante a cuadros, R. cirnei
 Musaraña elefante negra y rufo, R. petersi
 Musaraña elefante de Stuhlmann, R. stuhlmanni 
 Sengi de cara gris, R. udzungwensis

Referencias

Bibliografía
 .

Enlaces externos

 
 

Mamíferos de África
Familias de mamíferos